L'édition 2012 du tournoi de Valence s'est déroulée du 22 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Au cours de l'année 2012, Juan Carlos Ferrero annonce qu'il jouera à domicile, à Valence, le dernier tournoi professionnel de sa carrière.
 Juan Mónaco, finaliste l'année précédente, est éliminé dès le premier tour par Lleyton Hewitt (6-3, 6-4).
 Tête de série , Jo-Wilfried Tsonga abandonne dès son premier match face à Xavier Malisse à cause de la fatigue engendrée par l'enchaînement des tournois.
 Juan Carlos Ferrero, ancien  mondial qui prend sa retraite à la fin du tournoi, est éliminé dès le premier tour du simple face à son compatriote Nicolás Almagro (7-5, 6-3). En double, aux côtés de David Ferrer, il atteint les demi-finales.
 David Ferrer remporte le tournoi en simple en dominant en finale l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov en trois manches (6-1, 3-6, 6-4). Après Auckland, Buenos Aires, Acapulco, Bois-le-Duc et Båstad, le  mondial remporte un sixième trophée en 2012, le  depuis le début de sa carrière.
 En double, Alexander Peya et Bruno Soares s'imposent en finale face à David Marrero et Fernando Verdasco. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Valence
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Valence
ATP 2012
Sport en Espagne en 2012
Tennis en octobre 2012